Боб и Мајк Брајан су шести пут освојили турнир. У финалу су победили Робина Хасеа и Игора Сајслинга резултатом 6-3, 6-4.

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан '(победници)
  Леандер Паес /  Радек Штјепанек (прво коло)
  Марсел Гранољерс /  Марк Лопез (полуфинале)
  Макс Мирни /  Орија Текау (друго коло)
  Махеш Бупати /  Данијел Нестор (треће коло)
  Ајсам-ул-Хак Куреши /  Жан-Жилијен Ројер (треће коло)
  Роберт Линдстет /  Ненад Зимоњић (друго коло)
  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (прво коло)

<ol start=9>
  Александер Пеја /  Бруно Соарес ''(друго коло)
  Иван Додиг /  Марсело Мело ''(прво коло)
  Давид Мареро /  Фернандо Вердаско ''(четвртфинале)
  Рохан Бопана /  Раџив Рам ''(друго коло)
  Сантијаго Гонзалез /  Скот Липски ''(прво коло)
  Џулијан Новле /  Филип Полашек ''(прво коло)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертињак ''(прво коло)
  Џонатан Мареј /  Андре Са ''(друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2013.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови